Quilici ist der Familienname folgender Personen:

 Folco Quilici (1930–2018), italienischer Dokumentarfilmer
 Nello Quilici (1890–1940), italienischer Journalist und Schriftsteller
 Oriano Quilici (1929–1998), italienischer Erzbischof